Международный теннисный турнир в Страсбурге 2020 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в мае в Страсбурге (Франция) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш из-за пандемии COVID-19 состоялся в сентябре, с 20 по 26 сентября 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 14 Сентября 2020.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Кики Бертенс
  Клара Бюрель
  Полин Пармантье
2. Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Катерина Бондаренко
3. Теннисистки, победители в квалификации:
  Эллен Перес
  Грит Миннен
  Кристина Макхейл
  Чжан Шуай
4. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):
  Сторм Сандерс
  Миртиль Жоржес

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Первый матч

Второй матч

Третий матч

Четвёртый матч

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Страсбург
Теннис
Сентябрь 2020 года